Der Verein „Kompetenznetzwerk Trusted Cloud e. V.“ (kurz KN TC) ist Träger des Trusted Cloud Labels für vertrauenswürdige Cloud-Services für die Wirtschaft – insbesondere den Mittelstand. Der Mitte 2015 gegründete Verein ist aus dem gleichnamigen Technologieprogramm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) hervorgegangen. Ein Ergebnis des Technologieprogramms war die Entwicklung und Etablierung eines Gütesiegels für vertrauenswürdige Cloud Services. Für die Entwicklung des Trusted Cloud Labels wurde das Kompetenznetzwerk Trusted Cloud vom BMWi initiiert.

Das KN TC ist für Anwender und Anbieter eine Plattform für die Wissensvermittlung zu Cloud-Technologien, speziell im Rahmen der digitalen Transformation der Wirtschaft. Darüber hinaus werden Entscheidungshilfen für den Einsatz von Cloud-Lösungen zur Verfügung gestellt.

Das Netzwerk wird aktiv durch das BMWi unterstützt. Im Vordergrund der Aktivitäten steht die Schaffung von Transparenz und Vertrauen in Cloud-Technologien durch Transfer von anwenderorientiert aufbereitetem Wissen rund um Cloud Computing und durch Listung von geprüften Cloud-Anwendungen. So fördert das KN TC den effizienten, sicheren und rechtskonformen Einsatz von Cloud-Technologien.

Mitglieder 
Zu den Mitgliedern des KN TC zählen neben den persönlichen Mitgliedern die nachfolgenden Organisationen (in alphabetischer Reihenfolge):

 Bundesdruckerei GmbH
 Bundesverband der IT-Anwender e. V. (VOICE)
 Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e. V. (Bitkom)
 Bundesverband IT-Mittelstand e. V. (BITMi)
 ecsec GmbH
 ENX Association
 EuroCloud Deutschland_eco e. V.
 Fraunhofer-Gesellschaft
 INNOVA Beratungsgesellschaft mbH
 InnoZent OWL e. V.
 medisite Systemhaus GmbH
 MITA Consulting GmbH & Co. KG
 PI Informatik GmbH
 rdts Internet AG

Weblinks 
 Website des Kompetenznetzwerks Trusted Cloud e. V.

Einzelnachweise 

Verein (Köln)
Deutsche Organisation (Informatik)
Wirtschaftsverband (Deutschland)
Verein (Bundesverband)
Gegründet 2015